Didam steht für:

 Didam, Ortsteil in der Gemeinde Montferland in der niederländischen Provinz Gelderland
 Didam (Schiff), 1891 in Dienst gestelltes niederländisches Passagierschiff 

Didam ist der Familienname folgender Personen:

 Otto Didam (1890–1966), deutscher Chorleiter
 Wilhelm Schneider-Didam (1869–1923), deutscher Porträtmaler der Düsseldorfer Schule